Голубьевка — название населённых пунктов в России:
 Голубьевка — посёлок в Ельниковском районе Республики Мордовия.
 Голубьевка — посёлок в Энгельсском районе Саратовской области.